Regno Unito
 Minster – città del Kent
 Minster-in-Thanet – parrocchia civile del Kent
 Stati Uniti d'America
 Minster – villaggio della Contea di Auglaize